Moor är ett engelskt efternamn

Personer med efternamnet Moor
 Andy Moor (född 1980), brittisk musiker och musikproducent
 Wyman B.S. Moor (1811–1869), amerikansk politiker och diplomat, demokrat, senator för Maine

Se även
 Moore, engeelskt efternamn
 More, engelskt efternamn
 Muir (efternamn), skotsk klan och efternamn
 Morer, historiskt namn  på befolkningsgrupper i Nordafrika och på Iberiska halvön

Engelska efternamn